Doru är ett släkte av tvestjärtar. Doru ingår i familjen hjärtfottvestjärtar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjärtfottvestjärtar
Doru